Chicha puede designar a:

Bebidas
 La chicha, una bebida alcohólica originaria de Sudamérica.
 La chicha morada, bebida no alcohólica originaria del Perú.
 La chicha venezolana, bebida no alcohólica originaria de Venezuela.
 Chicha de jora, bebida oriunda del Perú, compuesta principalmente de maíz de jora.

Etnia
 Los chichas, etnia sudamericana que habitaba territorios del suroeste de la actual Bolivia y en las zonas septentrionales de Argentina.

Historieta
 Chicha, una personaje de historieta creada por Francisco Ibáñez Talavera.

Lugares
 Sud Chichas y Nor Chichas, provincias del Departamento de Potosí (Bolivia).

Música

 «La chicha», canción patriótica peruana de 1820.

 La chicha o música tropical andina, género musical del Perú, derivado del rock y el huayno.

Cultura popular
 Chicha, estética kitsch asociada a la música chicha.
Prensa chicha, nombre designado al periodismo popular mediático en Perú.